Belly:

 Belly — американская рок-группа, образованная в 1991 году в Бостоне, Массачусетс.
 Belly — саундтрек к фильму 1998 года с одноимённым названием.
 Belly Dancer — дебютный сингл певца Эйкона.